Lège-Cap-Ferret, commune française de la Gironde,
 Lège, commune française de la Haute-Garonne,
 Un navire lège est un navire sans cargaison. Le déplacement lège désigne son cas de chargement.